Bernhard Bloch ist der Name folgender Personen:

*Bernhard Bloch (Unternehmer) (1836–1909), deutscher Keramikhersteller
Bernhard Bloch (Linguist) (1907–1965), US-amerikanischer Linguist